The Art of War ("l'arte della guerra" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 L'arte della guerra (The Art of War), film del 2000 diretto da Christian Duguay

Musica 
 The Art of War – album dei Bone Thugs-n-Harmony del 1997
 The Art of War – EP dei Vader del 2005
 The Art of War – album dei Sabaton del 2008
 The Art of War – album degli Anarchy Club del 2009

Letteratura 
 L'arte della guerra – libro di Sun Tzu